Закон о контроле за токсичными веществами (; сокр.: TSCA) — закон США, принятый конгрессом США в 1976 году, регулирующий оборот новых или существующих химических соединений. Он охватывал большинство существующих химических веществ, в противовес закону о Регистрации, Оценке и Авторизации Химических веществ (англ.: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals; сокр.: (REACH)), который принял Европейский Союз. Тем не менее, как объяснено выше, Закон о контроле за токсичными веществами (далее TSCA) особенным образом регулирует продукты содержащие полихлорированный бифенил (англ.: polychlorinated biphenyl; сокр.: PCB).

В противоположность тому, что подразумевает название закона, TSCA не разделяет химические вещества на категории токсичных и нетоксичных веществ. Скорее, он запрещает производство или импорт химических веществ, которые не перечислены в Реестре TSCA или которые подлежат исключению по одному из многих исключений. Химические вещества, перечисленные в реестре TSCA, считаются «существующими химическими веществами» (англ.: existing chemicals). Химические вещества, НЕ перечисленные в реестре TSCA, считаются «новыми химическими веществами» (англ.: new chemicals). В основном, производители обязаны направить уведомление об экологических характеристиках продукта до начала производства (англ.: pre-manufacture notice (PMN)) в Агентство по защите окружающей среды, США (англ.: U.S. Environmental Protection Agency (EPA)), далее Агентство, до начала производства или импорта нового химического вещества в коммерческих целях. Существуют важные исключения из этого правила, включающие необходимость использования вещества в научного исследовательских целях, а также, для веществ, которые регулируются другими законами, например, такими как федеральный закон о пищевых продуктах, лекарственных средствах и косметике (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) или федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act).

Уведомления о новых химических веществах рассматриваются Агентством и, если Агентство обнаружит какой-либо «необоснованный риск для здоровья человека или окружающей среды», оно может регулировать оборот данного вещества различными способами, от ограничения областей применения или объёмов производства до полного запрета оборота данного вещества.

Разделы TSCA 
TSCA можно найти в Кодексе Законов США, Глава 15 «Коммерческая деятельность и торговля», Раздел 53- «Контроль токсичных веществ», Подразделы 1 — 4, параграфы 2601—2692. Его исполнением управляет Агентство по защите окружающей среды, США (EPA).

Подраздел I, TSCA, «Контроль Токсичных Веществ (англ.: Control of Toxic Substances)» является изначальной сутью закона от 1976 года, общественное право 94-469 [PL 94-469], и включает законодательное регулирование продуктов содержащих полихлорированный бифенил.

Регулирование существующих химических веществ 
Несмотря на то, что перед EPA была поставлена задача защитить широкую общественность от опасных и потенциально канцерогенных веществ, примерно 62,000 химических веществ так и не были протестированы EPA, поскольку они не считались «несущими необоснованный риск». Этот пробел в исследованиях позволил данным химическим веществам успешно перекочевать в список существующих химических веществ по TSCA. Фактических исследований данных веществ нет. Лишь только 200 из более чем 60,000 существующих химических веществ исследованы EPA.
EPA достигло только небольшого успеха в контроле химических веществ, которые они исследовали и, которые считаются опасными для здоровья человека. Фактически, за 35 лет своего существования, агентство достигло успеха в ограничении оборота лишь пяти химических веществ (полихлорированные бифенилы (PCB), хлорофтороуглеводороды, диоксины, асбест и шестивалентный хром). Запрет оборота асбеста был отменен в 1991 году. Многие организации по защите окружающей среды, такие как Совет по охране природных ресурсов, обвиняют EPA в том, что эта организация практически бессильна и не может принять законодательных мер, ограничивающих оборот опасных химических веществ, даже тех, о которых известно, что они вызывают рак или несут другую серьезную опасность для здоровья.

Регулирование новых химических веществ 
EPA достигло лучших результатов в управлении новыми химическими веществами. Прежде всего, компании должны уведомить EPA о своем намерении производить новое химическое вещество, ранее не перечисленное в законе 1976 года. Для этого нужно направить в EPA уведомление об экологических характеристиках продукта до начала производства (PMN). Данное уведомление не предполагает предоставления информации о безопасности. По этой причине, для определения наличия необоснованного риска от нового химического вещества, EPA будет полагаться на компьютерное моделирование. Если EPA не заблокирует производство нового химического вещества в течение 90 дней или EPA пропустит данный продукт, то это химическое вещество можно легально реализовывать на рынке США.

Примеры реестров химических веществ различных стран и регионов 
 Российская Федерация — Российский Регистр Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ
 Европейское Сообщество — Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)
 EINECS — Европейский Реестр Существующих Промышленных химических веществ (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
 ELINCS — Европейский Список Сообщенных Химических Веществ (European List of Notified Chemical Substances).
 NLP — Химические товары более не являющиеся полимерами (No-Longer Polymers).
 BPD — Директива по биоцидным активным веществам, перечисленным в приложении I или IA Директивы 98/8/EC или перечисленным, в так называемом, списке «невключенных» (Biocidal Products Directive).
 PBT — Список Устойчивых, Биоаккумулятивных и Токсичных Веществ или очень Устойчивых и очень Биоаккумулятивных веществ (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic) or vPvB (very Persistent and very Bioaccumulative)).
 CLP/GHS — Реестр Классификации, Маркировки и Упаковки химических веществ и смесей (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures); CLP (Регламент (EC) № 1272/2008) внедряет Глобальную Гармонизированную Систему (GHS).
 HPVCs — Список Химических Веществ, производимых в больших количествах (High Production Volume Chemicals)
 LPVCs — Список Химических Веществ, производимых в малых количествах (Low Production Volume Chemicals).

 AICS — Австралийский Реестр Химических Веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
 DSL — Канадский Список химических веществ, реализуемых и используемых в стране (Domestic Substances List)
 NDSL — Канадский Список химических веществ, производимых и реализуемых за пределами страны (Non-Domestic Substances List)
 KECL (Korean ECL) — Корейский Список Существующих Химических Веществ (Korean Existing Chemicals List)
 ENCS (MITI) — Японский Реестр Существующих и Новых Химических Веществ (Existing and New Chemical Substances)
 PICCS — Филиппинский Реестр Химических препаратов и Химических Веществ (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
 TSCA — Закон США о контроле за токсичными веществами (Toxic Substances Control Act)
 SWISS — Список ядов, отравляющих веществ (Giftliste 1)
 SWISS — Реестр Сообщенных новых химических веществ (Inventory of Notified New Substances)

Примечания

Ссылки 

 Текст Закона о контроле за токсичными веществами, на английском
 Государственная Служба Технической Информации (National Technical Information Service) 

Законы США